Трессе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 10 км на схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 464 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1313,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Трессен на сайті французького Національного інституту географії 
 Трессен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Трессен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трессен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор